

Miejscowości podstawowe w Polsce 
 Stanowiska – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Smyków 
 Stanowiska – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Kluczewsko

Integralne części wsi w Polsce 
 Stanowiska – część wieś Kopytowa w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Chorkówka
 Stanowiska – część wieś Rzęszkowo w woj. wielopolskim, w pow. pilskim, w gminie Wyrzysk

Zobacz też 
 Stanowisko